Русская сцена может означать:

 Русская сцена — театральный журнал Российской империи.
 Русская сцена — российская театральная газета издававшаяся в Санкт-Петербурге.